Grad u Danskoj:
 Helsingør, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Helsingør (općina), općina u regiji Hovedstaden